Ridgeville ist der Name mehrerer Orte in den USA:

 Ridgeville (Butler County, Alabama)
 Ridgeville (Etowah County, Alabama)
 Ridgeville (Georgia)
 Ridgeville (Illinois)
 Ridgeville (Indiana)
 Ridgeville (Kalifornien)
 Ridgeville (Carroll County, Maryland)
 Ridgeville (Frederick County, Maryland)
 Ridgeville (Michigan)
 Ridgeville (North Carolina)
 Ridgeville (Ohio)
 Ridgeville (Pennsylvania)
 Ridgeville (South Carolina)
 Ridgeville (Tennessee)
 Ridgeville (West Virginia)
 Ridgeville (Town), Town(ship) im Monroe County, Wisconsin
 Ridgeville Corners (Ohio)

 North Ridgeville

Siehe auch:
 Richville